Алекса́ндр Лома́кин:
 Ломакин, Александр Владимирович (род. 1995) — российский футболист.
 Ломакин, Александр Леонидович (род. 1952) — советский футболист.